Freyera pelia är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustave Beauverd och Topali. Freyera pelia ingår i släktet Freyera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pelia